Poecilopsis lutea är en fjärilsart som beskrevs av Edward Alfred Cockayne 1909. Poecilopsis lutea ingår i släktet Poecilopsis och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
lutea